London puede referirse a los siguientes artículos en Wikipedia:

Geografía

Reino Unido 

London, nombre en inglés de Londres, capital de Inglaterra y del Reino Unido.

Canadá 

London, ciudad de la provincia canadiense de Ontario.

Estados Unidos de América  

London, localidad del estado de Arkansas.
London, localidad del condado de Tulare, California.
London, localidad del estado de Kentucky.
London, localidad del estado de Minnesota.
London, ciudad del condado de Madison, Ohio.
London, localidad del estado de Texas.
London, localidad del estado de Virginia Occidental.
London, localidad del estado de Wisconsin.
New London, ciudad del condado homónimo, Connecticut.
New London, condado de Connecticut.
New London, localidad de Carolina del Norte.
New London, municipio del condado de Henry.
New London, municipio del condado de Kandiyohi, Minnesota.
New London, municipio del condado de Huron, Ohio.
New London, municipio del condado de Chester, Pensilvania.

Guinea Ecuatorial 

London, ciudad de la provincia ecuatoguineanea de Provincia Litoral.

Kiribati 

London, localidad de la isla de Kiribati.

República de Sudáfrica 

East London, ciudad de Sudáfrica.

Ciencias 

Fuerzas de London, caso específico de las Fuerzas de Van der Waals.
Fritz Wolfgang London, físico germano-estadounidense.

Literatura 

Jack London, escritor estadounidense.

Juegos 

London, juego de mesa de 2010 diseñado por Martin Wallace.

Música 

London Calling, álbum de The Clash.
«London Calling», canción de ese mismo álbum.
London, banda americana de heavy metal.
London Records, compañía discográfica con sede en el Reino Unido.

Cine 

London, película de 2005 dirigida por Hunter Richards.

Televisión 

London Tipton, personaje de la serie The Suite Life of Zack & Cody.